Cook Partisan Voting Index, een index die de sterkte van de politieke partijen in een Amerikaans congresdistrict uitdrukt
 PetroVietnam Insurance, een Vietnamees verzekeraar
 Power Vehicle Innovation, een Franse producent van bussen en vrachtwagens
 Provinciaal Veiligheidsinstituut (instelling), een voormalige overheidsinstelling van de Belgische provincie Antwerpen, thans onderdeel van de AP Hogeschool Antwerpen